Das Internazionali Femminili di Palermo 2003 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Palermo. Es war Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 5. bis 13. Juli 2003 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Palermo